Шпре́нгель (нем. Sprengel):

  () — стержневая конструкция, дополнительная к основной несущей конструкции и служащая для её усиления (см. также ферма). 
 Шпренгель (Дагестан) — кутан Хунзахского района Дагестана.

Фамилия 
 Шпренгель, Антон (1803−1851) — немецкий (прусско-саксонский) ботаник.
 Шпренгель, Бернхард (1899−1985) — немецкий промышленник, владелец крупной коллекции произведений искусства XX века, которая стала основой Музея Шпренгеля в Ганновере.
 Шпренгель, Герман Йохан Филипп (1848−1906) — немецкий физик и химик, создатель вакуумного насоса, ВВ Шпренгеля, пикнометра.
 Шпренгель, Карл (1787−1859) — немецкий агроном, химик и почвовед.
 Шпренгель, Христиан Конрад (1750−1816) — немецкий ботаник.
 Шпренгель, Курт (1766−1833) — немецкий врач и естествоиспытатель.
  (1746−1803) — немецкий историк, профессор в Гёттингене, Галле.